Swiss Market Index
 Sport Medische Instelling
 Het Sint-Maarteninstituut, een Vlaamse scholengroep.
 Sony Music International, een platenlabel. Zie Sony Music Entertainment.
 IATA code: SMI Samos International Airport Greece. Zie Luchthaven Samos
 De bestandsextensie voor SAMI, een bestandsindeling voor ondertiteling